Донахи има више значења:

 Донахи (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Донахи, Ел Иго (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику